Trois navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Jacob van Heemskerck, d'après l'amiral Jacob van Heemskerk :

le HNLMS Jacob van Heemskerck (1906), un croiseur cuirassé construit au début des années 1900 ;
le HNLMS Jacob van Heemskerck (1939), un croiseur léger de classe Tromp qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
le HNLMS Jacob van Heemskerck (1983), une frégate de la classe du même nom lancée en 1983.

Jacob van Heemskerck